Waetzoldt ist der Familienname folgender Personen: 

 Gustav Adolf Waetzoldt (1890–1945), deutscher Psychiater, siehe Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik#1933 bis 1945
 Hartmut Waetzoldt (* 1941), deutscher Altorientalist

 Wilhelm Waetzoldt (1880–1945), deutscher Kunsthistoriker